Guia Lopes da Laguna kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Guia Lopes da Laguna (ort), Mato Grosso do Sul, 
 Guia Lopes da Laguna (kommun), Mato Grosso do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar